HUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hudiksvall (Svezia)